Johan Åkerman kan syfta på:
 Johan Åkerman (ishockeyspelare), född 1972, svensk ishockeyspelare
 Johan Åkerman (nationalekonom), 1896-1982, svensk nationalekonom och professor
 Johan Åkerman (företagsledare), 1925-1998, svensk företagsledare, brorson till nationalekonomen med samma namn
 Johan Åkerman (gravör), 1721-1778, kopparstickare och jordglobstillverkare